Бейкън може да се отнася за:
 Кевин Бейкън (р. 1958), американски актьор
 Робърт Бейкън (1860-1919), американски политик
 Роджър Бейкън (1215-1294), английски философ
 Френсис Бейкън (1561-1626), английски философ
 Френсис Бейкън (1909—1992), британски художник
 Френсис Томас Бейкън (1904—1992), британски инженер